Кеміньї́-Пуазо́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 260 км на південний схід від Парижа, 17 км на південний захід від Діжона.

Історія 

1 січня 2019 року Кеміньї-Пуазо і Клемансе було об'єднано в новий муніципалітет Вальфоре.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 75 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 188,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Кеміньї-Пуазо на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Кеміньї-Пуазо на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Ор

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Кот-д'Ор